La temporada 2010/11 de la Lliga BBVA és la 80a edició de la Primera Divisió de futbol d'Espanya. Començà el 29 d'agost de 2010 i acabà el 22 de maig de 2011. El FC Barcelona se'n proclamà campió a falta de dues jornades per al final.

Aquest torneig fou organitzat per la Lliga de Futbol Professional (LFP).

Equips i estadis

Defensor del títol

Ascensos i descensos

Dades dels equips

Canvis d'entrenadors

Equips per Comunitat Autònoma

Taula de resultats

Classificació 
{| class="wikitable sortable"
! align=center|
! align=center|Equip
! align=center|
! align=center|
! align=center|
! align=center|
! align=center|
! align=center|
! align=center|
! align=center|
|- style="background: #90EE90;"|- style="background: #90EE90;"
|1||align=left|FC Barcelona (L) ||38||30||6||2||95||21||+74||96
|- style="background: #90EE90;"|- style="background: #90EE90;"
| 2||align=left|Reial Madrid ||38||29||5||4||102||33||+69||92
|- style="background: #90EE90;"
| 3||align=left|València CF ||38||21||8||9||64||44||+20||71
|- style="background: #B0EE90;"
| 4||align=left|Vila-real CF ||38||18||8||12||54||44||+10||62
|- style="background: #BCD2EE;"
| 5||align=left|Athletic Club ||38||18||4||16||59||55||+4||58
|- style="background: #CAE1FF;"
| 6||align=left|Sevilla FC (C) ||38||17||7||14||62||61||+1||58
|- 
| 7||Atlètic de Madrid ||38||17||7||14||62||53||+9||58
|- 
| 8||align=left|RCD Espanyol ||38||15||4||19||46||55||-9||49
|- 
| 9||align=left|CA Osasuna ||38||13||8||17||45||46||-1||47
|-
|10||align=left|Sporting de Gijón ||38||11||14||13||35||42||-7||47
|- 
|11||align=left|Màlaga CF ||38||13||7||18||54||68||-14||46
|-
|12||align=left|Racing de Santander ||38||12||10||16||41||56||-15||46
|-
|13||align=left|Reial Saragossa ||38||12||9||17||40||53||-13||45
|-
|14||align=left|Llevant UE (A) ||38||12||9||17||41||52||-11||45
|- 
|15||align=left|Reial Societat (A) ||38||14||3||21||49||66||-17||45|-
|16||align=left|Getafe CF ||38||12||8||18||49||60||-11||44|- 
|17||align=left|RCD Mallorca ||38||12||8||18||41||56||-15||44|- style="background: #FFCCCC;"
|18||align=left|Deportivo de La Corunya ||38||10||13||15||31||47||-16||43|- style="background: #FFCCCC;"
|19||align=left|Hèrcules CF (A) ||38||9||8||21||36||60||-24||35|- style="background: #FFCCCC;"
|20||align=left|UD Almeria ||38||6||12||20||36||70||-34||30|-
! colspan="10" align="centre" | <small>Actualitzada a 22 de maig de 2011 (38a jornada).
|}Llegenda'''

 Anècdotes 
Cristiano Ronaldo es va convertir en el millor pichichi de tots els temps, amb 41 gols en 34 partits, superant el rècord de Telmo Zarraonaindía Zarra'' de la temporada 1950-51, que fou igualat per Hugo Sánchez la temporada 1989-90.

Referències

Enllaços externs 

 Plana oficial de la Lliga de Futbol Professional 
 Plana oficial de la Reial Federació Espanyola de Futbol 
 Plana oficial de la Unión Deportiva Almería 
 Plana oficial del Athletic Club de Bilbao 
 Plana oficial del Atlético de Madrid 
 Plana oficial del Futbol Club Barcelona 
 Plana oficial del Real Club Deportivo de la Coruña 
 Plana oficial del Reial Club Deportiu Espanyol  
 Plana oficial del Getafe Club de Fútbol 
 Plana oficial de l'Hèrcules Club de Futbol  
 Plana oficial del Llevant Unió Esportiva  
 Plana oficial del Málaga Club de Fútbol 
 Plana oficial del Reial Club Deportiu Mallorca  
 Plana oficial del Club Atlético Osasuna  
 Plana oficial del Real Racing Club de Santander 
 Plana oficial del Real Madrid Club de Fútbol 
 Plana oficial de la Real Sociedad 
 Plana oficial del Sevilla Fútbol Club 
 Plana oficial del Real Sporting de Gijón 
 Plana oficial del València Club de Futbol 
 Plana oficial del Vila-real Club de Futbol 
 Plana oficial del Real Zaragoza 

2010
Lliga de futbol espanyola
Competicions futbolístiques del 2011